Deux classes de navires de la Kaiserliche Marine puis de la Kriegsmarine ont porté le nom de classe Bismarck, en l'honneur du chancelier impérial Otto von Bismarck :
la , une classe de six frégates cuirassées construites à la fin du , dont le  est le navire de tête ;
la , une classe de deux cuirassés, le  et le , qui participent à la Seconde Guerre mondiale.